Jordförvärvslagen kan syfta på:
 Jordförvärvslagen för Åland – begränsar rätten att äga eller besitta fast egendom på Åland
 Jordförvärvslagen (Sverige) – en lag angående jordförvärv i Sverige, antagen 1979.

Se även
Förvärvstillstånd